Kraljevstvo Lazika
Lazika (oklopno vozilo)
Lazika (planirani grad u Gruziji)